A Bourne-rejtély (1980), Robert Ludlum regénye
 A Bourne-rejtély (1988), Roger Young kétrészes tévéfilmje
 A Bourne-rejtély (2002), Doug Liman filmje